Gol Perú es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV. Su programación está estructurada principalmente por noticieros, programas de actualidad, programas de entrevistas, programas de análisis y micro-programas sobre el fútbol nacional y mundial. Además, es el canal encargado de la transmisión exclusiva la mayoría de los partidos de la Primera División desde su edición 2016 en adelante, transmitió previamente la Segunda División desde su edición 2019 hasta 2021, también transmitió previamente la Copa Perú.

Gol Perú es un canal perteneciente al Consorcio Fútbol Perú (CFP), quien a su vez es una empresa conjunta conformada por Media Networks Latin America y GolTV.

Cobertura deportiva 
Liga 1 (solo partidos de local de Carlos Mannucci, Deportivo Municipal, Sport Boys y Universitario)
Copa Leyendas de Fútbol 7

Véase también 
Movistar TV
Movistar Deportes
GolTV
Fox Sports Perú

Notas

Enlaces externos

Referencias 

Medios de comunicación deportivos de Perú
Canales de televisión por suscripción de Perú
Canales de televisión de fútbol
Televisión de Perú en 2016
Movistar TV (Perú)
Peru